Отель дель Луна (; ром.: Hotel delluna; ) — южнокорейский фэнтезийный телесериал 2019 года. Главные роли исполнили Ли Чжиын в роли владелицы отеля и  в роли менеджера одноименного отеля, который обслуживает только призраков. Сериал транслировался на tvN с 13 июля по 1 сентября 2019 года. Это восьмая по рейтингу корейская драма в истории кабельного телевидения.

Синопсис 
Отель дель Луна (формально именуемый «гостевой дом Луны»), расположенный в Мёндоне, Сеул, и не похож ни на один другой отель: все его клиенты - призраки, и днём он не виден в своём истинном виде. Люди могут увидеть отель только при особых обстоятельствах, например, во время лунного затмения.

Чжан Ман Воль (Ли Чжи Ын) является генеральным директором отеля. Из-за огромного греха, совершенного тысячелетие назад, она застряла в отеле и обслуживала мертвых, прежде чем они перейдут к циклу реинкарнации. Из-за манипуляций с Маго (Со И Сук) она встречается с отцом Ко Чхан Сона (Ё Чжин Гу) и заключает сделку на его сына, чтобы он работал на нее после достижения двадцатилетия в обмен на его жизнь и деньги. С новым обретенным благосостоянием и жизнью его отец вывозит Ко Чхан Сона за границу, где он растет как искренний перфекционист, уравновешенный, но также с добрым сердцем. Он возвращается в Южную Корею после смерти своего отца, чтобы стать помощником управляющего в многонациональной гостиничной корпорации, только чтобы встретиться с Чжан Ман Воль, и в итоге выполняет соглашение и становится менеджером отеля Дель Луна.

Благодаря Ко Чхан Сону зрители знакомятся с тайнами и секретами отеля и его владельца.

Актёры

Главные герои 

 Ли Чжи Ын — Чжан Ман Воль
 Ли Чжи Ын как молодая Ман Воль — красивая, но холодная владелица Отеля дель Луна (гостевого дома Луна) в течение 1300 лет.
 Ё Чжин Гу — Ку Чхан Сон
 Ким Ван Хан как молодой Чхан Сон — новый управляющий Отеля дель Луна, сменивший предыдущего менеджера, Но Чжон Сока. Имеет степень MBA Гарвардского университета, нанят в качестве помощника менеджера в одном из лучших отелей Кореи. Однако позже он становится управляющим отеля из-за сделки, которую его отец заключил с Ман Воль двадцать лет назад.

В Отеле дель Луна 
 Чан Дон Хван, как Но Чжон Сок. Администратор отеля в течение 30 лет, который уходит на пенсию; предшественник Ку Чхан Сона.
 Шин Чжон Гын как Ким Сон Би (ранее Ким Ши Ик). Самый долгий сотрудник отеля и бармен Sky Bar. Он жил во времена династии Чосон как ученый Ким Ши Ик, который покончил жизнь самоубийством после того, как его сняли с должности за написание рассказов о жизни простолюдинов. Он ждал 500 лет, чтобы очистить свое имя.
 Пэ Хэ Сон как Чхве Хи Сон. Горничная и поставщица услуг в номера с экстравертной личностью. Она также жила в эпоху Чосон, как жена дворянина. Когда она родила девочку вместо мальчика, семья забрала ее ребенка, чтобы уморить голодом, в то время как ее муж спал с другой женщиной, чтобы продолжить род. Она была доведена до безумия после смерти своей дочери и позже была убита людьми своего мужа. Она поклялась увидеть, как вымирает их род, и хочет забрать последнего наследника семьи с собой в загробную жизнь.
 Пё Чи Хун как Чжи Хен Чжун. Портье отеля. Он добрый и вежливый, но халатно относится к своей работе. Умер школьником, и в характере много детских черт. Он был случайно убит своим другом во время разгара Корейской войны. Очень заботится о своей младшей сестре, ждет её что бы отправиться вместе в загробный мир. Начинает встречаться с Чон Су Чжон (Ким Ю На).
 Кан Мина как Ким Ю На/дух Чон Су Чжон (обитающий в теле Ким Ю На). Богатая и высокомерная школьница, чье физическое тело становится сосудом духа Чон Су Чжон, одноклассницы, которую Ким Ю На запугала и убила, столкнув с моста. Дух Ю На ненамеренно уничтожен ее родителями, которые пытались скрыть следы её преступления, и поэтому Су Чжон решает остаться в теле Ю На и принять ее личность, чтобы жить. Она нанята в качестве стажерки на пост главного управляющего.

Люди вокруг Чжан Ман Воль 
 Ли До Хен как Гу Чон Мён
Солдат эпохи Когурё, глава дворцовой охраны, который влюбился в Ман Воль. Он был вынужден жениться на принцессе Сон Хва и захватить мятежников, чтобы избавить короля от подозрений и избавить Ман Воль от наказания. Сразу после женитьбы на Сон Хве он намеренно позволил убить себя из-за своей непоколебимой любви и чувства вины перед ней.
 Ли Тхэ Сон как Ён У / офицер Пак Ён Су

Товарищ Ман Воль по мятежу, который был для неё как брат. Он был схвачен и убит солдатами под предводительством Гу Чон Мёна, что привело к тому, что Чжан Ман Воль развила глубокую неприязнь к последнему. Он перерождается как полицейский Пак Ён Су, который становится другом Ли Ми Ра (перерождение принцессы Сон Хва).
Пак Ю На как Принцесса Сон Хва / Ли Ми Ра

Принцесса эпохи Когурё, влюблюнная в Гу Чон Мёна. Виновна в казни мятежников и Ён У в их числе. Вышла замуж за Гу Чан Мёна и была убита Ман Воль после церемонии свадьбы. Переродилась как Ли Ми Ра, работает врачом. В настоящем времени была девушкой Гу Чан Сона, пока тот учился в Америке.  После встретилась с Ён Су и вышла за него замуж.

Саундтрек

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Часть 7

Часть 8

Часть 9

Часть 10

Часть 11

Часть 12

Часть 13

Специальный саундтрек

Чарты

Рейтинг 
В этой таблице  представляют самые низкие оценки, а  самые высокие оценки.

Международное вещание 
 Малайзия, Сингапур — TVN Asia, iQIYI
 Сингапур — Viu, iQIYI
 Индонезия — Viu, iQIYI
 Филиппины — ABS-CBN, iQIYI
 Индия — Viki
 Вьетнам — iQIYI
 Мьянма — Sky Net, iQIYI
 Во всем мире, кроме Южной Кореи и Бразилии — Netflix
 Россия — Дорама
 Лаос — iQIYI
 Бруней — iQIYI
 Таиланд — iQIYI
 Камбоджа — iQIYI
 Китайская Республика — iQIYI

Награды и номинации

Адаптации

Ремейк 
24 июня 2020 года студия Dragon объявили, что будет совместно продюсировать американский ремейк Отель дель Луна с Skydance. Элисон Шапкер будет отвечать за разработку и производство сериала. Она будет работать с Мики Ли, Джинни Чой и Хен Паком из студии Dragon, а также Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Биллом Бостом из Skydance Television.

Мюзикл 
27 января 2021 года театральная компания Showplay объявила, что сериал будет адаптирован под мюзикл, премьера которого запланирована на 2022 год.

Примечания

Ссылки 
  
 Hotel del Luna at Studio Dragon 
 Hotel del Luna at GT:st 

Телесериалы Республики Корея 2019 года
Мистические телесериалы
Драматические телесериалы Республики Корея
Программы телеканала tvN
Телесериалы Республики Корея в жанре фэнтези
Телесериалы на корейском языке
Телесериалы Studio Dragon